Бе́рцеш (, ) — венгерская фамилия. Известные носители:

 Берцеш, Давид (род. 1990) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2008).
 Берцеш, Эдит (род. 1964) — венгерская бегунья на сверхмарафонские дистанции, рекордсменка мира, экс-чемпионка мира и Европы.